HMS Arethusa o HMS Arethuse è il nome portato da nove navi da guerra della Royal Navy. L'origine del nome proviene dalla mitologia greca, nella quale Aretusa è il nome di una ninfa, trasformata da Artemide in una fonte per salvarla dalle attenzioni di Alfeo, figlio di Oceano.

  – vascello di quinta classe da 32 cannoni catturato alla Marine nationale nel 1759 e affondato nel 1779.
  – vascello di quinta classe da 38 cannoni, varato nel 1781 e demolito nel 1814.
  – vascello di quinta classe da 38 cannoni catturato alla Marine Nationale nel 1793 e affondato nel 1796. Prestando servizio contemporaneamente alla precedente, ricevette un nome leggermente diverso.
  – vascello di quinta classe da 48 cannoni varato nel 1817 e rinominato HMS Bacchus nel 1844 dopo la sua conversione in pontone. Venne demolita nel 1883.
  – vascello di quarta classe da 50 cannoni varato nel 1849. Venne adattata alla propulsione ad elica nel 1861 e divenne una nave addestramento nel 1874. Venne demolita nel 1934.
  – incrociatore Classe Leander varato nel 1882 e venduto nel 1905.
  – incrociatore leggero Classe Arethusa varato nel 1913 e affondato nel 1916 dopo aver urtato una mina. 
  – incrociatore leggero Classe Arethusa varato nel 1934 e demolito nel 1950.
  – fregata Classe Leander varata nel 1963 e affondata come bersaglio nel 1991.